Blue Chip bzw. Bluechip steht für:

 wachstumsstarke Aktie eines Großunternehmens, siehe Standardwert
 Bluechip Computer, deutscher Computerhersteller
 die höchste Trumpfkarte beim dreifarbigen Poker

Blue Chips steht für:
 Blue Chips (Film), US-amerikanischer Sportfilm (1994)